Op de Open Franse Tenniskampioenschappen 1994 speelden de mannen  in het dubbelspel van 23 mei tot en met 5 juni. De als tweede geplaatste Zimbabwaan Byron Black en de Amerikaan Jonathan Stark wonnen het toernooi door in de finale de als twaalfde geplaatste Zweden Jan Apell en Jonas Björkman te verslaan met , 6-4, 7-6.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website Roland Garros
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Roland Garros
ITF-toernooi in 1994